Kasteel Gagelbosch
Gagelbosch I en Gagelbosch II, hoogbouw in Eindhoven
Zie ook Gagelbos in Noorderpark (Utrecht)